Čanići est un toponyme qui peut désigner :
 Čanići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Čanići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.